Hacha heißen:

 Hacha (Gemeinde Hopfgarten), Ort bei Hopfgarten im Brixental, Bezirk Kitzbühel, Tirol

 Emil Hácha (1872–1945), tschechischer Jurist, Politiker, Staatspräsident 1938–1945